Il Genazzano bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Frosinone e Roma.
Per fregiarsi della DOC deve contenere almeno l'85% del vitigno Malvasia Bianca di Candia e un massimo del 15% di altri vitigni a bacca bianca coltivabili nella Regione Lazio.

Caratteristiche organolettiche 
colore: bianco paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli.
odore: delicato, più o meno aromatico
sapore: sapido, vivace, fresco, armonico, talvolta amabile

Storia

Abbinamenti consigliati 
Piatti a base di pesce, carni bianche o rosse alla griglia

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Roma  (1993/94)  2073,32  
Roma  (1994/95)  2197,06  
Roma  (1995/96)  2195,48

Vini DOC della provincia di Frosinone
Vini DOC della città metropolitana di Roma Capitale
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Bianca di Candia